|-
| 86201 - || || 1 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 86202 - || || 1 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 86203 - || || 2 d'octubre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 86204 - || || 2 d'octubre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 86205 - || || 4 d'octubre, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 86206 - || || 7 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 86207 - || || 7 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 86208 - || || 11 d'octubre, 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 86209 - || || 7 d'octubre, 1999 || Giesing || P. Sala
|-
| 86210 - || || 7 d'octubre, 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 86211 - || || 7 d'octubre, 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 86212 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86213 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86214 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86215 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86216 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86217 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86218 - || || 13 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86219 - || || 1 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86220 - || || 7 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86221 - || || 8 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86222 - || || 14 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86223 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86224 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86225 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86226 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86227 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86228 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86229 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86230 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86231 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86232 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86233 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86234 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86235 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86236 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86237 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86238 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86239 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86240 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86241 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86242 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86243 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86244 - || || 6 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86245 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86246 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86247 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86248 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86249 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86250 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86251 - || || 11 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86252 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86253 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86254 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86255 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86256 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86257 - || || 14 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86258 - || || 14 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86259 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86260 - || || 5 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86261 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86262 - || || 3 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86263 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86264 - || || 9 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86265 - || || 9 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86266 - || || 9 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86267 - || || 9 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86268 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86269 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86270 - || || 7 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86271 - || || 8 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86272 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86273 - || || 12 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86274 - || || 3 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86275 - || || 10 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86276 - || || 3 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86277 - || || 14 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86278 - || 1999 UN || 16 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 86279 Brucegary || || 17 d'octubre, 1999 || Junk Bond || J. Medkeff
|-
| 86280 - || || 31 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86281 - || || 31 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86282 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86283 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86284 - || || 30 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86285 - || || 31 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86286 - || || 28 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86287 - || || 30 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86288 - || || 31 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86289 - || || 31 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 86290 - || || 29 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86291 - || || 30 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 86292 - || || 10 de novembre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 86293 - || || 1 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86294 - || || 2 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86295 - || || 2 de novembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 86296 - || || 9 de novembre, 1999 || Dynic || A. Sugie
|-
| 86297 - || || 12 de novembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 86298 - || || 13 de novembre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 86299 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 86300 - || || 3 de novembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
6